Garching kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Garching bei München – en kommun i Bayern, Oberbayern, 
 Garching an der Alz – en kommun i Bayern, Oberbayern,